Alberto Errera – militare greco
 Alberto Errera – patriota, storico e insegnante italiano